Ondód, Debrecen városrésze
Ondód, a Vas megyei Torony településbe 1950-ben beolvasztott község
Ondód, a Fejér megyei Pusztavám község neve 1909-ig